Dit is een lijst van planetoïden 115601-115700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115601 - || 2003 UT99 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115602 - || 2003 UZ99 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115603 - || 2003 UB100 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115604 - || 2003 UE100 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115605 - || 2003 UK100 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115606 - || 2003 UJ101 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115607 - || 2003 UR101 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115608 - || 2003 UR102 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115609 - || 2003 UA103 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115610 - || 2003 UE103 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115611 - || 2003 UG103 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115612 - || 2003 UK103 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115613 - || 2003 UW107 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115614 - || 2003 UZ111 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115615 - || 2003 UC112 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115616 - || 2003 UH112 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115617 - || 2003 UD113 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115618 - || 2003 UH114 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115619 - || 2003 UD115 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115620 - || 2003 US115 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115621 - || 2003 UX116 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115622 - || 2003 UC117 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115623 - || 2003 UE118 || 17 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115624 - || 2003 US119 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115625 - || 2003 UQ121 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115626 - || 2003 UU121 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115627 - || 2003 UW121 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115628 - || 2003 UX121 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115629 - || 2003 UH122 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115630 - || 2003 US122 || 19 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115631 - || 2003 UP123 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115632 - || 2003 UV124 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115633 - || 2003 UH125 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115634 - || 2003 UD126 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115635 - || 2003 UF126 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115636 - || 2003 UG126 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115637 - || 2003 UH126 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115638 - || 2003 UO126 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115639 - || 2003 UX129 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115640 - || 2003 UF130 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115641 - || 2003 UW130 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115642 - || 2003 UE131 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115643 - || 2003 UJ131 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115644 - || 2003 UO132 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115645 - || 2003 UP132 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115646 - || 2003 UC133 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115647 - || 2003 UF133 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115648 - || 2003 UY133 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115649 - || 2003 UK135 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115650 - || 2003 UU135 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115651 - || 2003 UV136 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115652 - || 2003 UA137 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115653 - || 2003 UK137 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115654 - || 2003 UQ137 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115655 - || 2003 US137 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115656 - || 2003 UT137 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115657 - || 2003 UW137 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115658 - || 2003 UT138 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115659 - || 2003 UP139 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115660 - || 2003 UQ139 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115661 - || 2003 UZ139 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115662 - || 2003 UB141 || 17 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115663 - || 2003 UK142 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115664 - || 2003 UL142 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115665 - || 2003 UN142 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115666 - || 2003 UK143 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115667 - || 2003 UO143 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115668 - || 2003 UQ143 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115669 - || 2003 UW143 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115670 - || 2003 UK144 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115671 - || 2003 UT144 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115672 - || 2003 UW144 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115673 - || 2003 UW145 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115674 - || 2003 UY145 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115675 - || 2003 UE146 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115676 - || 2003 UF146 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115677 - || 2003 UA147 || 18 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115678 - || 2003 UV148 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115679 - || 2003 UX148 || 19 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115680 - || 2003 UB149 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115681 - || 2003 UR149 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115682 - || 2003 UN150 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115683 - || 2003 UP150 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115684 - || 2003 UQ150 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115685 - || 2003 UX150 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115686 - || 2003 UU151 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115687 - || 2003 UM152 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115688 - || 2003 UA153 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115689 - || 2003 UG153 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115690 - || 2003 UG154 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115691 - || 2003 UH155 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115692 - || 2003 UV156 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115693 - || 2003 UF157 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115694 - || 2003 UT157 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115695 - || 2003 UM160 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115696 - || 2003 UJ162 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115697 - || 2003 UK162 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115698 - || 2003 UE163 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115699 - || 2003 UG163 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115700 - || 2003 UO163 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten